Strada statale 32 – strada statale polacca
 Strada statale 32 – strada statale serba
 Strada statale 32 Ticinese – strada statale italiana